Де Хан, Дехан (, ) — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Де Хан, Аннемик (род. 1981) — нидерландская спортсменка.
 Де Хан, Гюнтер (род. 1944) — нидерландский футболист и тренер.
 Дехан, Дейн (род. 1986) — американский актёр.
 де Хан, Мейер (1852—1895) — нидерландский живописец.
 Де Хан, Ферри (род. 1972) — нидерландский футбольный защитник, ныне генеральный директор роттердамского «Эксельсиора».
 Де Хан, Фоппе (род. 1943) — нидерландский футбольный тренер.
 Де Хан, Франс (1897—1974) — нидерландский футболист.
  (род. 1938) — нидерландский баскетболист.
 Де Хан, Эрик (род. 1964) — нидерландский футболист, вратарь.

См. также 
 Хан (фамилия)